Мужская национальная сборная Туниса по волейболу — команда, представляющая Тунис на международных соревнованиях по волейболу. Управляется федерацией волейбола Туниса (FTVB). В 1957 году национальная федерация вступила в Международную федерацию волейбола. На cентябрь 2021 года команда занимает 14-е место в рейтинге FIVB и 1-е в рейтинге CAVB.

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на Чемпионатах мира

Выступления на Кубках мира

Выступления в Мировой лиге

Выступления на Чемпионатах Африки

Выступления на Африканских играх

Выступления на Средиземноморских играх 

 1971 — 4-е место
 1987 — 5-е место
 2001 —  2-е место
 2005 — 4-е место
 2009 — 4-е место
 2013 —  2-е место
 2018 — 6-е место

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль сборной Туниса на сайте FIVB
 Профиль сборной Туниса на сайте CAVB

Тунис
Волейбол в Тунисе
Сборные Туниса